Darden ist der Familienname folgender Personen:

 Christine Darden (* 1942), US-amerikanische Mathematikerin und Luft- und Raumfahrtingenieurin
 Christopher Darden (* 1956), US-amerikanischer Jurist, Buchautor und Staatsanwalt
 Colgate Darden (1897–1981), US-amerikanischer Politiker
 Dexter Darden (* 1991), US-amerikanischer Schauspieler
 George Darden (* 1943), US-amerikanischer Politiker
 Geraldine Claudette Darden (* 1936), amerikanische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Paul Darden (* 1968), US-amerikanischer Pokerspieler, Rap-Promoter und Nachtclub-Besitzer
 Severn Darden (1929–1995), US-amerikanischer Schauspieler und Komiker
 Stephen Heard Darden (1816–1902), US-amerikanischer Farmer und Politiker, Offizier in der Konföderiertenarmee
 Thomas Darden (1900–1961), US-amerikanischer Marineoffizier und Regierungsbeamter
 Tony Darden (* 1957), US-amerikanischer Sprinter
 Tremmell Darden (* 1981), US-amerikanischer Basketballspieler

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Darden (Mississippi)
 Darden (Tennessee)
 Darden (Texas)

Sonstiges:
 die Darden Graduate School of Business Administration der University of Virginia
 Darden Restaurants, ein US-amerikanisches Unternehmen

im NRHP gelistete Objekte:
 Darden Hotel, in Hamilton, North Carolina, ID-Nr. 75001280
 Darden-Gifford House, in Rosebud, Arkansas, ID-Nr. 76000474

Siehe auch:
 Daerden